Sábila puede referirse a: 
 Sábila, el nombre común de las especies del género botánico Aloe, que agrupa a varias plantas con propiedades medicinales.
 Sábila, el nombre común de la planta Agave americana, que también tiene algunas propiedades medicinales.

Arabismos